Ампер може да се отнася за:
 Ампер, единица за сила на електрически ток
 Андре-Мари Ампер (1775 – 1836), френски физик
 Жан-Жак Ампер (1800 – 1867), френски филолог
 Ампер (река), река в Германия